A 2017-es TCR nemzetközi sorozat a TCR nemzetközi sorozat 2. szezonja volt. Az egyéni bajnok a svájci Stefano Comini lett, míg a csapatok közül a Team Craft-Bamboo Lukoil került ki győztesként.

Csapatok és versenyzők
A Michelin volt a széria hivatalos gumi beszállytó, de Neric Wei, Tang Chi Lun és Edgar Lau Yokohama abroncsokat használtak a makaó-i versenyhétvége során.

Versenynaptár
Az előzetes versenynaptár 2015. december 2-án látott napvilágot. A tizenegy fordulóból három Formula-1 betétfutam volt. A versenynaptárban több változás is történt. Sanghaj kikerült a versenynaptárból, helyére érkezett a Buriram-i Chang International Circuit. A Monza-i olasz nagydíjat San Marino váltotta május 5-én.

Eredmények

Fan Award
A TCR nemzetközi sorozat szervezői minden hétvégén kiválasztanak két pilótát, akik közül a szurkolók szavazatai alapján kerül ki a forduló pilótája. A szingapúri hétvége után a szurkolóknak a versenyzők helyett a csapatok közül kellett kiválasztani a forduló legjobbját.

Bajnokságok állása

Versenyzők

† – Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 75%-át.

Csapatbajnokság 

† – Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 75%-át.

Márkák bajnoksága

† – Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 75%-át.

OMP Trófea

Jegyzetek

További információk

Fordítás 

TCR